Castello federiciano – castello svevo di Brindisi
 Castello federiciano – castello di Catania
 Castello federiciano – castello di Melfi
 Castello federiciano – castello di Rocca Imperiale
 Castello federiciano – castello di Roseto Capo Spulico